Spartak Sumy – nazwa klubu piłkarskiego Frunzenec-Liha-99 Sumy w latach 1963—1971
 Spartak Sumy – nazwa klubu piłkarskiego tworzonego na bazie drużyny Jawir Krasnopole w latach 2000—2001, 2003 i 2005—2006.